Název Služetín má více sídel:
 Služetín (Teplá), část města Teplá v okrese Cheb
 Služetín (Bezvěrov), část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-sever